Kruchen ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kruchen (1731–1796), deutscher Abt im Kloster Heisterbach
 Gottfried Kruchen (1913–1979), deutscher Theologe und Professor
 Julius Kruchen (1845–1912), deutscher romantischer Maler
 Medardus Kruchen (1876–1957), deutscher Maler und Sohn von Julius Kruchen